Il singolare del Tilia Slovenia Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Grega Žemlja ha battuto in finale Martin Fischer 6-4, 7-5.

Teste di serie

  Grega Žemlja
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)
  Aljaž Bedene (semifinali)
  Blaž Kavčič (primo turno)

  Matteo Viola (primo turno)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (quarti di finale)
  Stéphane Robert (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tilia Slovenia Open 2013
ATP Challenger Tour 2013